Duk-Hee Lee ha battuto in finale Yvonne Vermaak 6-0, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo di Fort Myers 1982